Film:
 Call Me (film)

Písně:
 Call Me (píseň, Blondie)
 Call Me (píseň, Feminnem)